Présilly ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Présilly (Jura) im Département Jura
 Présilly (Haute-Savoie) im Département Haute-Savoie